Соревнования в прыжке в длину у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 27 и 28 сентября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующим чемпионом мира в прыжке в длину являлся Луво Маньонга из ЮАР.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 8,17 м. Для участия в чемпионате мира спортсмены должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 32. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получили:
 Луво Маньонга — как действующий чемпион мира
 Хуан Мигель Эчеваррия — как победитель Бриллиантовой лиги 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 8,15 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 27 сентября 2019 года. В сектор вышли 27 участников.

Финал 
Основные соревнования в прыжке в длину у мужчин состоялись 28 сентября 2019 года. 23-летний ямайский прыгун Таджей Гейл, с большим трудом занявший в квалификации последнее проходное место, стал главной неожиданностью финала. В то время, как большинство специалистов ожидало победу кубинца Хуана Мигеля Эчеваррии, Гейл уже в первой попытке улучшил личный рекорд на 14 см до 8,46 м, а в четвёртом раунде добавил к результату ещё 23 см — 8,69 м (рекорд Ямайки). Этот прыжок оказался самым далёким в мире после 2009 года и третьим по дальности в 21 веке. За всю историю лёгкой атлетики лишь 9 спортсменов имели более высокие личные рекорды.

Как впоследствии оказалось, будущая тройка призёров определилась уже после первой попытки. Вслед за Гейлом расположились олимпийский чемпион 2016 года Джефф Хендерсон (8,28 м) и Хуан Мигель Эчеваррия (8,25 м). В третьей попытке они синхронно приблизились к лидеру (8,39 м и 8,34 м соответственно), но после выдающегося результата ямайца фактически прекратили борьбу за победу. Сам лидер вовсе отказался от оставшихся двух прыжков.

Действующий чемпион мира Луво Маньонга в этот раз занял четвёртое место.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки